Pourchet ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Pourchet († 2010), französischer Politiker
 Maurice Pourchet (1906–2004), französischer Geistlicher, Bischof von Saint-Flour